Почто́вый я́щик (п/я) — может обозначать:
 
 Почтовый ящик — специальный запирающийся ящик, предназначенный для сбора или доставки почтовой корреспонденции.
 «Почтовый ящик» — югославский фильм 1968 года.

Предприятия 
«Почтовый ящик» (Предприятие п/я № такой-то) — открытое служебное наименование заводов, предприятий и организаций оборонного характера, формирований, принятое в СССР для открытой почтовой переписки с указанием города.

Например:
 Почтовый ящик № 4 — одно из прежних наименований Зеленодольского судостроительного завода.
 Почтовый ящик № 5 — первоначальное название посёлка строителей Сибирского химического комбината и города Северска.
 Почтовый ящик № 12 — первоначальное название ЛИИ имени М. М. Громова в городе Жуковский Московской области.
 Почтовый ящик № 11 — название серийного завода «Антонов».
 Почтовый ящик № 14 — название торпедо-пристрелочной станции «Северная Точка» (судостроительного завода «Авангард») в городе Петрозаводске.
 Почтовый ящик № 21 — одно из первых наименований производственного объединения «Маяк».
 Почтовый ящик № 46 — одно из первых наименований производственного объединения «Старт» в городе Заречный (Пензенская область).
 Почтовый ящик № 50 — наименование Владимирского производственного объединения «Точмаш» в 1951—1966 годах.
 Почтовый ящик № 51 — одно из первых наименований Научно-исследовательского института вычислительной техники.
 Почтовый ящик № 67 — прежнее наименование ОАО «Хартрон» (НПО «Электроприбор»).
 Почтовый ящик № 123 — прежнее наименование ПО «Ангстрем».
 Почтовый ящик № 135 — одно из первых наименований научно-исследовательского института «Ярсинтез».
 Почтовый ящик № 144 — одно из прежних наименований треста  в Казани.
 Почтовый ящик № 157 — одно из прежних наименований Казанского оптико-механического завода.
 Почтовый ящик № 296 — одно из прежних наименований завода «Элекон».
 Почтовый ящик № 305 — одно из прежних наименований Казанского приборостроительного конструкторского бюро.
 Почтовый ящик № 379 — одно из прежних наименований строительного треста № 2 Главтатстроя в Казани.
 Почтовый ящик № 383 — одно из прежних наименований Казанского химического научно-исследовательского института.
 Почтовый ящик № 388 — одно из прежних наименований НПП «Вертолёты-Ми» в Казани.
 Почтовый ящик № 416 — одно из прежних наименований НПО «Радиоэлектроника» в Казани.
 Почтовый ящик № 421 — одно из прежних наименований .
 Почтовый ящик № 423 — одно из прежних наименований АО «Радиоприбор» в Казани.
 Почтовый ящик № 466 — одно из прежних наименований Казанского электротехнического завода.
 Почтовый ящик № 490 — одно из прежних наименований завода «Электроприбор» в Казани.
 Почтовый ящик № 491 — одно из прежних наименований Казанского компрессорного завода.
 Почтовый ящик № 634 — одно из прежних наименований Казанского вертолётного завода.
 Почтовый ящик № 636 — одно из прежних наименований завода  в Казани.
 Почтовый ящик № 673 — одно из прежних наименований Казанского порохового завода.
 Почтовый ящик № 678 — одно из прежних наименований НИИ химических продуктов в Казани.
 Почтовый ящик № 695 — одно из прежних наименований проектного института  в Казани.
 Почтовый ящик № 734 — одно из прежних наименований  Главтатстроя в Казани.
 Почтовый ящик № 735 — одно из прежних наименований Казанского моторостроительного производственного объединения.
 Почтовый ящик № 743 — одно из прежних наименований проектной организации «Казанский Гипронииавиапром».
 Почтовый ящик № 744 — одно из прежних наименований Казанского филиала ОАО «Туполев».
 Почтовый ящик № 747 — одно из прежних наименований Казанского авиационного завода.
 Почтовый ящик № 751 — одно из прежних наименований ОАО «Авиамотор».
 Почтовый ящик № 835 — одно из прежних наименований Чистопольского часового завода.
 Почтовый ящик № 942 — АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический завод“ имени Э. С. Яламова».
 Почтовый ящик № 974 — одно из прежних наименований .
 Почтовый ящик № 976 — одно из прежних наименований АО «Кварт» в Казани.
 Почтовый ящик № 977 — одно из прежних наименований завода «Теплоконтроль».
 Почтовый ящик № А-1036 — одно из наименований Научно-исследовательского и конструкторского института монтажной технологии (НИКИМТ).
 Почтовый ящик № А-1063 — одно из наименований научно-производственного объединения «Биопрепарат».
 Почтовый ящик № А-1586 — Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоэлектроники (НИИ-10).
 Почтовый ящик № В-2281 — одно из прежних наименований Казанского научно-исследовательсого института химических продуктов.
 Почтовый ящик № В-2432 — одно из названий Мелитопольского завода холодильных машин (Запорожская область).
 Почтовый ящик № А-3985 — до 1989 года условное наименование «Пермского моторного завода».
 Почтовый ящик № М-5050 — до 1990 года условное наименование «ОКБ им. А. С. Яковлева».
 Почтовый ящик № В-2688 — до 1990 года условное наименование Рижского научно-исследовательского института радиоизотопного приборостроения «РНИИРП».
 Почтовый ящик № М-5301 — в настоящее время ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
 Почтовый ящик № А-7536 — одно из прежних наименований Казанского порохового завода.
 Почтовый ящик № 8886 — одно из прежних наименований конструкторского бюро «Сокол».

См. также 
 Абонентский ящик
 Полевая почта
 Электронный почтовый ящик